Parmulariella är ett släkte av svampar. Parmulariella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Parmulariella